Lemberg (Lviv), város Ukrajnában
 Lemberg, a Sváb-Alb legmagasabb pontja